Agnese Claisse – attrice e cantante francese naturalizzata italiana
 André Claisse – politico francese
 Valérie Claisse – modella francese